La saison 2014-2015 du championnat de Hong Kong de football est la soixante-dixième édition de la première division à Hong Kong, la Hong Kong Premier League. Elle regroupe, sous forme d'une poule unique, les 9 meilleures équipes du pays qui se rencontrent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, le dernier du classement est relégué et remplacé par le champion de deuxième division.

C'est le tenant du titre, Kitchee SC, qui remporte à nouveau la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec trois points d'avance sur Eastern Salon FC. Il s'agit du septième titre de champion de l'histoire du club, le quatrième en cinq saisons. Kitchee réussit même le doublé en remportant la Coupe de Hong Kong face à Eastern Salon.

Clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir les classements se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Play-offs pour la Coupe de l'AFC 
La place en Coupe de l'AFC est déterminée à l'issue d'un barrage entre les équipes classées de la  à la  du championnat.

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Hong Kong de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

2014-2015
Hong Kong M1
2014 à Hong Kong
2015 à Hong Kong